Kalna est un toponyme qui peut désigner :
 Kalna, une localité polonaise de la voïvodie de Silésie.
 Kalna, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica ;
 Kalna, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.